Franciaország
Parigny, település Loire megyében
Parigny, település Manche megyében